Александр Кривошеин:
 Кривошеин, Александр Васильевич (1857—1921) — русский юрист и государственный деятель, главноуправляющий земледелием и землеустройством Российской империи.
 Кривошеин, Александр Сергеевич (род. 1925) — советский художник театра.